— японский аниме-сериал, выпущенный студиями Zuiyo Enterprise и Shaft. Транслировался по телеканалу Fuji TV с 5 октября 1984 года по 29 марта 1985 года. Сериал также транслировался на территории Франции, Испании и Италии.

Сюжет 
Далеко на Северном полюсе живёт Санта-Клаус, его жена и дети. Ему служат маленькие эльфы, которые вместе живут в маленьком деревянном городке, их главная задача — помочь Санте в изготовлении игрушек перед Рождеством. В посёлке живут 7 детей: 4 девочки и 3 мальчика, вместе они проходят новые и весёлые приключения.

Роли озвучивали 
 Цуру Хироми — Элиза
 Судзуоки Хиротака — Эркки
 Косэй Томита — Джулупукки
 Маюми Танака — Маури
 Миёко Асо — Муори
 Рихоко Ёсида — Элми
 Юри Насива — голос за кадром
 Ютака Симака — Пертти
 Хитоми Ойкава — Карина

Примечания

Ссылки 

Рождественские мультфильмы